Кирилл Николаевич Пасичник (; ) — казахстанский и украинский футболист, защитник украинского клуба «Скорук».

Клубная карьера 
Футбольную карьеру начинал в 2013 году в составе клуба «Астана». 30 марта 2013 года в матче против клуба «Ордабасы» дебютировал в казахстанской Премьер-лиге (2:0).

В 2014 году стал игроком казахстанского клуба «Атырау».

Достижения 
 «Астана»
 Вице-чемпион Казахстана: 2013

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Казахстана
Футболисты Украины
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Астана» (2009)
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Окжетпес»
Игроки ФК «Байтерек»
Игроки ФК «Кызыл-Жар»
Игроки ФК «Бухара»
Игроки ФК «Шахтёр» Караганда
Игроки ФК «Шахтёр-М»
Игроки ФК «Шахтёр-Булат»
Игроки ФК «Кыран»
Игроки ФК «Ужгород»
Игроки ФК «Скорук»